Kumpu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumpu (ö i Kajanaland), 
 Kumpu (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar